D33 bzw. d33 steht für:
 HMAS Canberra (D33), australischer Schwerer Kreuzer
 Lößnitz (Landschaftsschutzgebiet) (d33), deutsches Landschaftsschutzgebiet
 Variante des Abgelehnten Damengambits (ECO-Code), Eröffnung im Schachspiel
 „Gutartige Neubildung des Gehirns und anderer Teile des Zentralnervensystems“ (ICD-10-Code), siehe Hirntumor

D-33 steht für:
 Akaflieg Darmstadt D-33, deutscher Motorsegler der Akaflieg Darmstadt, siehe Akaflieg Darmstadt München DM-1

D33